Юрий Валерьевич Мухин (14 августа 1971, Красноярск-45, Красноярский край) — советский и российский пловец, заслуженный мастер спорта СССР (1992), почётный гражданин Зеленогорска.

Чемпион Олимпийских игр 1992 в эстафете 4×200 м вольным стилем (выступал в составе Объединённой команды, в финале не участвовал). Серебряный призёр Чемпионата мира 1994, чемпион Европы 1993 в эстафете 4×200 м вольным стилем. Чемпион СССР 1990 и 1991, чемпион России 1993—1996.

Ссылки 
 
 

Пловцы СССР
Пловцы России
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы России по плаванию
Чемпионы СССР по плаванию
Почётные граждане Зеленогорска (Красноярский край)
Заслуженные мастера спорта СССР